Slovo greenfields může označovat:

 Greenfields – urbanistický termín pro nezastavěné plochy
 Greenfields (Západní Austrálie) – je předměstí západoaustralského města Mandurah